Erebia nana är en fjärilsart som beskrevs av Dioszeghy 1930. Erebia nana ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nana